Diego Pérez (futebolista) — futebolista uruguaio
Diego Pérez (tenista) — tenista uruguaio
Diego Armando Pérez — futebolista uruguaio

Desambiguações de antropônimos